

Patronymes 
 Curley, un Indien Crow
 Bill Curley, un ancien joueur américain de basket-ball
 James Michael Curley, un homme politique américain
 Marianne Curley, une auteure australienne
 Michael Joseph Curley, un archevêque de Baltimore
 Thomas Curley (né en 1976), un mixeur cinéma américain
 Tom Curley, un journaliste américain
 Tom Curley, un promoteur de course automobile américain

Lieux 
Curley, une commune française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme